Macksburg (Iowa)
Macksburg (Ohio)

Desambiguações de topônimos